Secchiello – vaso metallico contenente l'acqua benedetta, usato insieme all'aspersorio
 Secchiello – nome alternativo del tuber, un dispositivo utilizzato in alpinismo
 Secchiello – torrente dell'Appennino reggiano
 Secchiello – borsa dalla tipica forma "a sacco" chiusa da una coulisse regolabile, da portare sia a spalla che a mano